Michel Lambert peut désigner :
 Michel Lambert (1610-1696), chanteur et compositeur français du  ;
 Michel Lambert, militant québécois ;
 Michel Lambert, (1942-), député de l'Orne de 1981 à 1993 ;
 Michel Lambert (1947-), journaliste et écrivain belge.